Sostene – nome proprio di persona italiano maschile
Sostene – generale e sovrano macedone
 Sostene da Corinto – santo del I secolo
 Sostene di Calcedonia – santo del IV secolo